Oleiros – comune spagnolo
 Oleiros – comune portoghese